

Acronyme 
 INCE, acronyme de Initiative centre-européenne

Patronyme 
 Ariana Ince (1989-), athlète américaine ;
 Clayton Ince (1972-), joueur trinidadien de football ;
 Paul Ince (1967-), joueur anglais de football ;
 Ralph Ince (1887-1937), réalisateur américain ;
 Thomas H. Ince (1882-1924), producteur et réalisateur américain ;
 Tom Ince (1992-), joueur anglais de football et fils de Paul Ince.

Toponyme

Ince, un village du Cheshire
 dans le District métropolitain de Wigan
, un village du Merseyside
, un manoir dans les Cornouailles
, Azerbaïdjan
, Azerbaïdjan